Črešnjevec (gmina Slovenska Bistrica)
 Črešnjevec (gmina Vojnik)